Massestart for damer bliver afviklet over 16 omgange på den 400 meter lange ovale bane. Konkurrencen bliver afholdt 24. februar 2018.

Konkurrencen 
Der kan maximalt konkurrere 24 deltagere, der startes i en samlet start.  Der er indlagt tre spurter undervejs, der ligger efter hver fjerde omgang. Points tildelingen efter disse indlagte spurter er 5 points til første skøjteløber, 3 points til den anden skøjteløber og 1 point til den tredje skøjteløber. Efter alle 16 omgange er den afsluttende spurt, hvor points-tildelingen er 60 points til første skøjteløber, 40 points til den anden skøjteløber og 20 point til den tredje skøjteløber.

Resultater

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Qualification Systems på isu.org
 Hurtigløb på skøjter  på pyeongchang2018.com
 Speed Skating / Calendar of Events / Olympic Winter Games 2018 på isu.org

Massestart damer